La Liga Siatkówki Kobiet 2014-2015 si è svolta dal 3 ottobre 2014 al 13 maggio 2015: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club polacche; la vittoria finale è andata per la quarta volta, la seconda consecutiva, al Klub Piłki Siatkowej Chemik Police.

Regolamento
La competizione prevede che le 12 squadre partecipanti si sfidino tra loro in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno; al termine della regular season:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, accoppiate col metodo della serpentina; le gare si giocano al meglio delle tre partite ai quarti di finale ed al meglio delle cinque in semifinale e finale; le due formazioni vincenti in semifinale accedono alla finale scudetto, mentre le due perdenti si sfidano nella finale per il 3º posto;
Le squadre posizionate dal nono al dodicesimo posto accedono al pre-play-off per determinare le teste di serie con cui accedere ai play-off per il 5º posto; venendo accoppiate col metodo della serpentina, si sfidano in gare di andata e ritorno; in caso di parità di punti, si disputa un golden set; le formazioni vincenti in semifinale disputano la finale per il 9ª testa di serie e quelle perdenti la finale per l'11ª testa di serie;
Le quattro formazioni perdenti ai quarti di finale dei play-off scudetto, vengono raggiunte dalle quattro provenienti dal pre-play-off ed accoppiate col metodo della serpentina nei play-off 5º posto; le gare sono strutturate in quarti di finale, semifinali e finali in partite di andata e ritorno; in caso di parità di punti, si disputa un golden set; le due formazioni vincenti alle semifinali accedono alla finale 5º posto, mentre le due perdenti prendono parte alla finale 7º posto;
Le quattro formazioni uscite sconfitte ai quarti di finale dei play-off 5º posto prendono parte ai play-off per il 9º posto; vengono nuovamente accoppiate col metodo della serpentina, ma tenendo contro delle posizioni ottenute in regular season e non nel pre-play-off; le gare sono strutturate in partite di andata e ritorno, con la disputa di un golden set in caso di parità di punti; le formazioni vincenti in semifinale accedono alla finale per il 9º posto, le due perdenti a quella per l'11º posto.

Squadre partecipanti
Al campionato di Liga Siatkówki Kobiet 2014-15 hanno partecipato dodici squadre: oltre alle dieci già presenti nel campionato precedente, si sono aggiunte le due neopromosse KSZO Ostrowiec, prima in serie cadetta e direttamente promossa in Liga Siatkówki Kobiet, e Klub Sportowy Developres Rzeszów, terza in serie cadetta, ma promossa grazie alla conquista del secondo ed ultimo posto disponibile nel mini torneo valevole l'accesso in massima serie.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º/4º posto

Pre-Play-off 9º posto

Semifinali

Finale 9º posto

Finale 11º posto

Play-off 5º posto

Quarti di finale

Semifinali

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Pre-Play-off 9º posto

Semifinali

Finale 9º posto

Finale 11º posto

Classifica finale

Statistiche

NB: I dati sono riferiti all'intero torneo.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015